Сатрап ( — хранитель царства; , ново) — глава сатрапии, правитель в Древней Персии. Назначался царём и обычно принадлежал к его родне или высшей знати. На своей территории ведал сбором налогов, содержанием армии, был верховным судьёй и имел право чеканить монету. В современной литературе сатрапами называют мировых лидеров или губернаторов, которые сильно зависят от сверхдержав и выступают в качестве их суррогатов. В русском и болгарском языках слово сатрап является синонимом деспота, тирана и самодура.

Этимология 
Слово происходит от  «сатрап, наместник персидского царя; богач», из иранск. khshatrapâ — то же, далее от  «защитник царства», из kshathra- «царство, провинция» + pavan- «защитник» (от pa- «защищать»). В ряде европейских языков слово заимств. через .

История 
Деление Персии на сатрапии введено при династии Ахеменидов (558-330 до н. э.). Дарий I, создавший огромную империю, упорядочил эту систему. Его 20 сатрапий примерно соответствовали покорённым странам, сохранявшим свои законы и язык, но платившим подать центру.

Огромная власть, сосредоточенная в руках сатрапов, стимулировала сепаратизм и частые бунты, из которых наиболее известно Великое восстание сатрапов, поднятое в 366 году до н. э. против Артаксеркса II.

Александр Македонский, покорив Персию, сохранил эту систему. Так же поступили затем Селевкиды, Парфянское царство и династия Сасанидов (244—657), хотя при них значение сатрапов ослабло.

Примечания

Литература 

 
 A. T. Olmstead, History of the Persian Empire, 1948.
 Pauly-Wissowa (comprehensive encyclopaedia on Antiquity; in German).
 Robert Dick Wilson. The Book of Daniel: A Discussion of the Historical Questions, 1917. Available on home.earthlink.net.
 Rüdiger Schmitt, «Der Titel 'Satrap'», in Studies Palmer ed. Meid (1976), 373—390.
 Cormac McCarthy, All the Pretty Horses, 1992.

 
Персия